L'Open dels Estats Units de 2010, conegut oficialment com a US Open 2010, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 129a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'agost al 12 de setembre de 2010 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

El tennista manacorí Rafael Nadal va aconseguir el seu primer títol US Open que li va permetre completar el Grand Slam durant la carrera, esdevenint així el setè tennista en aconseguir-ho i el més jove de l'Era Open.

Notícies 
El defensor del títol masculí, Juan Martín del Potro, i l'actual número u del rànquing femení, Serena Williams, van renunciar a participar en el torneig a causa de respectives lesions. El tennista argentí no disputava cap partit des del gener a l'Open d'Austràlia a causa d'una lesió al canell dret, pel qual es va operar al maig. La tennista estatunidenca s'estava recuperant d'un tall que es va produir en el peu dret al juliol i també es va haver d'operar.

A causa de la pluja, la final dobles femenins no es va poder finalitzar fins al dilluns. Com a conseqüència, la final d'individual masculí que es disputava posteriorment, també es va haver d'ajornar fins al dilluns. Això no obstant, al dilluns també es va haver d'interrompre durant dues hores novament per la pluja. És el tercer any consecutiu que s'ajorna la final individual masculina.

El tennista balear Rafael Nadal va aconseguir el seu primer títol de l'Open dels Estats Units i el novè títol de Grand Slam. Aquest títol li va permetre completar el Grand Slam durant la carrera esdevenint el setè tennista masculí en aconseguir-ho i alhora, el més jove de l'Era Open. Afegint la medalla d'or olímpica aconseguit als Jocs Olímpics de Pequín (2008), també va esdevenir en el segon tennista en aconseguir el Golden Slam després d'Andre Agassi. Juntament amb els títol de Roland Garros i Wimbledon, va guanyar tres Grand Slams durant una temporada per primera ocasió, convertint-se en el desè tennista masculí en aconseguir aquesta fita.

La tennista belga Kim Clijsters va defensar el títol individual femení que va aconseguir en l'edició anterior, sumant així el seu tercer Obert dels Estats Units. Els germans estatunidencs Mike Bryan i Bob Bryan van guanyar el seu tercer títol US Open fent parella, addicionalment, Bob va aconseguir el seu quart títol de dobles mixtos esdevenint el tennista masculí amb més victòries en aquesta categoria. Com a curiositat, Bob Bryan i el pakistanès Aisam-Ul-Haq Qureshi es van enfrontar en les finals de dobles masculins i dobles mixtos, ambdues finals guanyades pel primer. La parella femenina Vania King i Iaroslava Xvédova es van endur el segon títol de Grand Slam de la temporada junt amb el Torneig de Wimbledon.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (Campió)
  Roger Federer (Semifinals)
  Novak Djokovic (Final)
  Andy Murray (3a ronda)
  Robin Soderling (Quarts de final)
  Nikolai Davidenko (2a ronda)
  Tomáš Berdych (1a ronda)
  Fernando Verdasco (Quarts de final)
  Andy Roddick (2a ronda)
  David Ferrer (4a ronda)
  Marin Čilić (2a ronda)
  Mikhaïl Iujni (Semifinals)
  Jurgen Melzer (4a ronda)
  Nicolás Almagro (3a ronda)
  Ivan Ljubičić (1a ronda)
  Màrkos Bagdatís (1a ronda)
  Gael Monfils (Quarts de final)
  John Isner (3a ronda)
  Mardy Fish (4a ronda)
  Sam Querrey (4a ronda)
  Albert Montañés (4a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (3a ronda)
  Feliciano López (4a ronda)
  Ernests Gulbis (1a ronda)
  Stanislas Wawrinka (Quarts de final)
  Thomaz Bellucci (2a ronda)
  Fernando González (1a ronda)
  Radek Štěpánek (1a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (2a ronda)
  Juan Mónaco (1a ronda)
  David Nalbandian (3a ronda)
  Lleyton Hewitt (1a ronda)

Individual femení 
<li>  Caroline Wozniacki (Semifinals)
<li>  Kim Clijsters (Campiona)
<li>  Venus Williams (Semifinals)
<li>  Jelena Janković (3a ronda)
<li>  Samantha Stosur (Quarts de final)
<li>  Francesca Schiavone (Quarts de final)
<li>  Vera Zvonariova (Final)
<li>  Li Na (1a ronda)
<li>  Agnieszka Radwańska (2a ronda)
<li>  Viktória Azàrenka (2a ronda)
<li>  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
<li>  Ielena Deméntieva (4a ronda)
<li>  Marion Bartoli (2a ronda)
<li>  Maria Xaràpova (4a ronda)
<li>  Yanina Wickmayer (4a ronda)
<li>  Shahar Pe'er (4a ronda)
<li>  Nàdia Petrova (1a ronda)
<li>  Aravane Rezai (2a ronda)
<li>  Flavia Pennetta (3a ronda)
<li>  Anastassia Pavliutxénkova (4a ronda)
<li>  Zheng Jie (2a ronda)
<li>  María José Martínez Sánchez (2a ronda)
<li>  Maria Kirilenko (3a ronda)
<li>  Daniela Hantuchova (3a ronda)
<li>  Alexandra Dulgheru (3a ronda)
<li>  Lucie Safarova (1a ronda)
<li>  Petra Kvitova (3a ronda)
<li>  Alissa Kleibànova (2a ronda)
<li>  Alona Bondarenko (3a ronda)
<li>  Iaroslava Xvédova (1a ronda)
<li>  Kaia Kanepi (Quarts de final)
<li>  Tsvetana Pironkova (2a ronda)

Doble masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (1a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Quarts de final)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (1a ronda)
  Jurgen Melzer /  Philipp Petzschner (1a ronda)
  Julian Knowle /  Andy Ram (1a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quarts de final)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (Quarts de final)
  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (Semifinals)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (3a ronda)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (Quarts de final)
  Mardy Fish /  Mark Knowles (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (Final)

Doble femení 
<li>  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Quarts de final)
<li>  Liezel Huber /  Nàdia Petrova (Final)
<li>  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (1a ronda)
<li>  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (3a ronda)
<li>  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Quarts de final)
<li>  Vania King /  Iaroslava Xvédova (Campiones)
<li>  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (Semifinals)
<li>  Anabel Medina Garrigues /  Zi Yan (2a ronda)
<li>  Cara Black /  Anastassia Rodiónova (Semifinals)
<li>  Maria Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (3a ronda) 
<li>  Alissa Kleibànova /  Iekaterina Makàrova (2a ronda)
<li>  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (3a ronda) 
<li>  Monica Niculescu /  Shahar Pe'er (3a ronda)
<li>  Ielena Vesninà /  Vera Zvonariova (Quarts de final)
<li>  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (Quarts de final)
<li>  Hsieh Su-wei /  Shuai Peng (2a ronda)

Doble mixt 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (Campions)
  Cara Black /  Leander Paes (Quarts de final)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjic (2a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Daniel Nestor (Semifinals)

<li>  Rennae Stubbs /  Dick Norman (1a ronda)
<li>  Ielena Vesninà /  Andy Ram (2a ronda)
<li>  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (Quarts de final)
<li>  Vania King /  Horia Tecau (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 
 Quadre doble mixt 

2010
US Open